Хаџи Продане Душе је назив рок бенда из Ужица основаног 2009. године. Бенд је познат по духовитом и сатиричном приступу животним темама чиме су се издвојили као један од оригиналнијих млађих састава на регионалној сцени.

Након победе на 50-ој јубиларној Зајечарској гитаријади издају албум назива "Рационална мањина" за издавачку кућу ПГП РТС. Поставу бенда чине Војислав Лазић (гитара, вокал), Милан Јевтовић (бас), Владимир Радовић (гитара) и Урош Ракоњац (бубњеви).

Референце 

Српске рок групе
Музика 2000-их
Музика 2010-их